Noordmolen (Enschede), voormalige windmolen bij Enschede
Noordmolen (Hof van Twente), wateroliemolen in Deldeneresch.